EZ steht für:

 Ehrenzeichen, siehe Orden und Ehrenzeichen
 Einlagezahl (Grundbuch)
 Einsatzzentrale, leitet den Einsatzbetrieb der zugeordneten Organisationen, siehe Einsatzleitstelle
 Einwohnerzahl
 Einzelzimmer
 Elektronische Zündanlage in Verbrennungsmotoren
 Elementarzelle
 Endothelzelle
 Entwicklungszusammenarbeit
 Erhebungszeitraum
 Erstzulassung, Tag der ersten Zulassung eines Kraftfahrzeugs
 Eßlinger Zeitung, eine seit 1868 in Esslingen erscheinende Tageszeitung aus der Bechtle Graphische Betriebe und Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG in Esslingen
 Esterzahl
 Evangelische Zeitung für die Kirchen in Niedersachsen
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Turkmenistan
 Evergreen International Airlines (IATA-Code), US-Frachtfluggesellschaft
 Sun-Air of Scandinavia (IATA-Code), dänische Fluggesellschaft

EZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Kykladen (nur Motorräder)
 Nordirland: Belfast
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken

Ez steht für:
 Ezechiel, Prophet und gleichnamiges Buch der Bibel

Ez ist ein Namensteil folgender Personen:
 Zohra Ez-Zahraoui (* 1983), marokkanische Boxerin

eZ steht für:
 eZ Publish, Open-Source-Enterprise-Content-Management-System

Siehe auch:

Abkürzung